Xinyi ist:

in China:
Xinyi (Maoming) (), eine kreisfreie Stadt in der Provinz Guangdong;
Xinyi (Xuzhou) (), eine kreisfreie Stadt in der Provinz Jiangsu;
Xinyi (Lishi) (), eine Großgemeinde des Stadtbezirks Lishi in der Provinz Shanxi;
XInyi (Yanzhou) (), eine Großgemeinde des Stadtbezirks Yanzhou in der Provinz Shandong;
Xinyi (Linwei) (), eine Gemeinde des Stadtbezirks Linwei in der Provinz Shaanxi;
Xinyi (Daowai) (), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Daowai in der Provinz Heilongjiang;
Xinyi (Dongshan) (), ein Straßenviertel des Stadtbezirks Dongshan in der Provinz Heilongjiang;
Xinyi (Xiaoyi) (), ein Straßenviertel der Stadt Xiaoyi in der Provinz Shanxi;

in Taiwan:
Xinyi (Taipeh) (), ein Stadtteil der Stadt Taipeh;
Xinyi (Keelung) (), ein Stadtteil der Stadt Keelung.
Xinyi (Nantou) (), eine Landgemeinde im Landkreis Nantou